

Тендік — село, Жангалинський район, Західноказахстанська область
 Тендік — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область